Милано се може односити на:
 Милано, град у Италији
 Милано (округ), округ у Италији
 Милано (Бергамо), насеље у Италији у округу Бергамо
 Милано (Перуђа), насеље у Италији у округу Перуђа
 Милано (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас

Види још 
 Милан (вишезначна одредница)